Salvanh ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Salvanh, (* um 1478; † 1552), französischer Steinmetz
 Jean Salvanh, französischer Steinmetz